Alfred Felder (né en 1950), compositeur et violoncelliste suisse ;
 Andreas Felder (né en 1962), sauteur à ski autrichien ;
 Cajetan Freiherr von Felder (1814-1894), juriste et entomologiste autrichien, père de Rudolf Felder ;
 Christophe Felder (né en 1965), maître pâtissier français ;
 David Felder (né en 1953), compositeur de musique contemporaine instrumentale américain ;
 Don Felder (né en 1947), musicien américain ;
 Franz Michael Felder (1839-1869), écrivain et paysan autrichien ;
 Rudolf Felder (1842-1871), juriste et entomologiste autrichien, fils de Cajetan Freiherr von Felder ;
 Wilton Felder (1940-2015), saxophoniste ténor, bassiste électrique et compositeur de jazz américain.
 KR Johann Felder : chef d'entreprise autrichien, fondateur avec son épouse Gertraud de l'entreprise Johann Felder jun (Felder-Gruppe).

Notes et références